Стамбульская футбольная лига 1945/1946 () — 42-й сезон Стамбульской футбольной лиги. Он начался 7 октября 1945 года и закончился 27 января 1946 года.

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на mackolik.com 

1945/46
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1945 году
Спорт в Турции в 1946 году